Magpie Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Magpie Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Magpie Creek (Negri River), Nebenfluss des Negri River im  Northern Territory